Beskæring har forskellig betydning:

Beskæring af planter – klipning, nedskæring, afkortning osv. af planter
Billedbeskæring (foto) – beskæring af et fotografi – at fjerne overflødige elementer 
Billedbeskæring (film) – tilretning af videofilm etc.
Klovbeskæring – pleje af dyrs hove, klove osv.